Artz steht für:
 Artz, Autotuning-Marke des Autohauses Nordstadt in Hannover

Artz ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Artz (1837–1890), niederländischer Maler
 Carl Maria Artz (1887–1963), deutscher Dirigent und Komponist
 Constant David Ludovic Artz (1870–1951), niederländischer Maler
 Edmund Maria Josef Artz von und zu Vasegg (1739–1805), römisch-katholischer Weihbischof in der Erzdiözese Wien
 Markus Artz (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Martin Artz (* 1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Arts